L'espressione Giochi olimpici di Garmisch-Partenkirchen può essere riferita a quattro diverse edizioni dei Giochi olimpici estivi ospitate dalla città di Garmisch-Partenkirchen, in Germania:

IV Giochi olimpici invernali nel 1936
Giochi olimpici invernali 1940, non disputati a causa della seconda guerra mondiale